USS Balch — название двух кораблей ВМС США, которое они получили в честь американского адмирала Джорджа Билла Бэлча.

 USS Balch (DD-50) — эсминец, служивший в 1914—1922 годах.
 USS Balch (DD-363) — эсминец типа «Портер», служивший в 1936 - 1945 годах.